Tena est un nom propre, utilisé principalement dans les pays d'Amérique latine et en Éthiopie, qui peut désigner :

Toponyme 
Tena se retrouve dans les toponymes suivant :
 Tena (Équateur), une ville d'Équateur.
 Tena, un canton d'Équateur.
 Alem Tena, une ville d'Éthiopie.
 Tena (woreda), un woreda de la région d'Oromia, en Éthiopie.
 Vallée de Tena, une vallée pyrénéenne située dans la communauté d'Aragon, en Espagne.
 Téna (Ouéléni), une localité du département de Ouéléni au Burkina Faso
 Téna (Kona), une localité du département de Kona au Burkina Faso
 Tena (Cundinamarca), une municipalité du département de Cundinamarca, en Colombie.

Patronyme 
Tena est aussi un patronyme, porté notamment par : 
 Alfredo Tena, ancien joueur de football mexicain née en 1956.
 Ana Tena, écrivain aragonaise née en 1966.
 Manolo Tena (1951-2016), chanteur et compositeur espagnol.
 Natalia Tena, actrice britannique née en 1983.

Économie 
 Tena (marque), une marque de produits d'hygiène appartenant au groupe SCA.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme